Möwe bezeichnet:

 Möwen, eine Vogelfamilie
 Möwe Metallbaukasten – Spielzeug des Unternehmens Mönninghoff und Weiss
 Die Möwe, ein Drama von Anton Tschechow
 Die Möwe, ehemaliger Künstlerclub, seit 2003 Sitz der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund
 Die Möwe (Organisation), österreichisches Kinderschutzzentrum
 Tatort: Die Möwe, eine Tatort-Folge
 Möwe (DJ-Duo), österreichisches DJ-Duo
 Focke-Wulf A 17 „Möwe“, deutsches Flugzeug
 Möwe Verlag
 MÖWe, das Amt für Mission, Ökumene und Weltverantwortung, Träger: Evangelische Kirche von Westfalen

Schiffe:
 Möwe (Schiff, 1857), Schiff des Norddeutschen Lloyd
 SMS Möwe (1879), ein Kanonenboot der Kaiserlichen Marine
 SMS Möwe (1906), ein Vermessungsschiff der Kaiserlichen Marine
 SMS Möwe (1914), ein Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine
 Möwe (Schiff, 1926), ein Torpedoboot der Raubvogel-Klasse der Reichs- und Kriegsmarine
Bremen (Schiff, 1972), bis 2005 unter dem Namen Möwe auf dem Sorpesee unterwegs

Möwchen bezeichnet:

 Guillemets, umgangssprachlich Anführungszeichen in Form von zwei spitzen Klammern

Mövchen bezeichnet:

 Mövchentauben, eine Gruppe innerhalb der Haustaubenrassen
 Japanisches Mövchen, ein domestizierter Prachtfink

Siehe auch:

 Möve (Begriffsklärung)
 Möwes (Begriffsklärung)
 Die Möwe Jonathan – ein Roman